Slowenisches Nationaltheater (slowenisch ) steht für folgende Kulturinstitutionen in Slowenien:

 Slowenisches Nationaltheater Drama Ljubljana (SNG Drama Ljubljana)
 Slowenisches Nationaltheater Maribor (SNG Maribor)
 Slowenisches Nationaltheater Nova Gorica (SNG Nova Gorica)
 Slowenisches Nationaltheater Oper und Ballett Ljubljana (SNG Opera in balet Ljubljana), siehe Oper Ljubljana